|-
| 132101 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132102 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132103 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132104 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132105 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132106 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132107 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132108 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132109 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132110 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132111 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132112 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132113 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132114 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132115 - || || 15 de febrer, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 132116 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132117 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132118 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132119 - || || 10 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132120 - || || 12 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132121 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132122 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132123 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132124 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132125 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132126 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132127 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132128 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132129 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132130 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132131 - || || 15 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132132 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132133 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132134 - || || 14 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132135 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132136 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132137 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132138 - || || 6 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132139 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132140 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132141 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132142 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132143 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132144 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132145 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132146 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132147 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132148 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132149 - || || 9 de febrer, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 132150 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132151 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132152 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132153 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132154 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132155 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132156 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132157 - || || 20 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132158 - || || 20 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132159 - || || 8 de març, 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 132160 - || || 8 de març, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 132161 - || || 6 de març, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 132162 - || || 7 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 132163 - || || 14 de març, 2002 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 132164 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132165 - || || 3 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132166 - || || 3 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132167 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132168 - || || 6 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132169 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132170 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132171 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132172 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132173 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132174 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132175 - || || 5 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132176 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132177 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132178 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132179 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132180 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132181 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132182 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132183 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132184 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132185 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132186 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132187 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132188 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132189 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132190 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132191 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132192 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132193 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132194 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132195 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132196 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132197 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132198 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132199 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132200 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
2